Aníbal González puede referirse a los siguientes hombres:

 Aníbal González Álvarez-Ossorio (1876-1929), arquitecto español.
 Aníbal González Espinoza (n.1963), futbolista chileno.
 Aníbal González Irizarry (n.1927), periodista puertorriqueño.
 Aníbal González Paz (n.1991), cineasta argentino.
 Aníbal González Ramírez (n.1995), futbolista mexicano.